Moacir Barbosa (1921–2000) – brazylijski piłkarz
 Leandro Barbosa (ur. 1982) – brazylijski koszykarz
 Ruy Barbosa (1849–1923) – brazylijski polityk i prawnik
 Pedro Barbosa (ur. 1970) – portugalski piłkarz
 Vanderlei Gonçalves Barbosa (ur. 1973) – brazylijski piłkarz
 Murilo Rufino Barbosa (ur. 1983) – brazylijski piłkarz
 Barbosa – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Antioquia
 Barbosa – miejscowość w Kolumbii, w departamencie Santander